Karl Schorn kan syfta på bland andra:

* Karl Schorn (1803–1850), tysk historiemålare
 Karl Schorn (1893–1971), tysk romanförfattare

Se även 
 Carl Schorn (1818–1900), tysk jurist och politiker